Николай Викторович Азбелев (15 апреля 1922, село Базлово, Псковская губерния — 3 ноября 2006, Пермь) — советский и российский , автор работ в области теории дифференциальных уравнений. Ученик Б. И. Сегала. Создатель научной школы по дифференциальным и интегральным неравенствам.

Н. В. Азбелев подготовил более 70 кандидатов и 9 докторов физико-математических наук.

Основные научные интересы — дифференциальные и функционально-дифференциальные уравнения, краевые задачи, вариационные задачи, устойчивость уравнений с запаздыванием.

Биография 
В 1941 г. поступил в Московский университет на механико-математический факультет. С третьего курса был призван в 1943 г. в действующую армию. После контузии в 1944 г. вернулся в университет, а в 1945 г. поступил в Московский авиационный институт на заочное отделение моторостроительного факультета. В 1949 г. получил диплом инженера-механика, в 1947-1949 гг. работал конструктором в конструкторском бюро акад. А.А.Микулина. В 1954 г. защитил в МГУ кандидатскую диссертацию на математическую тему; до 1966 г. заведовал кафедрой математики в Ижевском механическом институте. В 1962 г. защитил в Казанском университете докторскую диссертацию по математике. С 1964 г. профессор. С первых месяцев своей работы в Ижевске организовал работу математического семинара, получившего известность в профессиональной среде.

25.05.1967 г. он был избран на должность зав. кафедрой высшей математики Тамбовского филиала Московского института химического машиностроения и проработал в этой должности до 18.11.1975, когда перевёлся в Пермский политехнический институт, продолжая руководить и своим научным семинаром. Под руководством Н.В.Азбелева были подготовлены 9 докторских и более 50 кандидатских диссертаций. В соавторстве с сотрудниками Н.В.Азбелев опубликовал семь монографий, из них три изданы на английском языке за границей.

Награды и звания 
В 1994 году Н. В. Азбелеву присвоено звание Почётный профессор ИжГТУ.

Он отмечен знаком «За отличные успехи в работе» в области высшего образования, орденом «Знак Почёта», 2 медалями. Ему присвоено почётное звание Заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Почётный член Международной Академии Нелинейных наук, заслуженный Соросовский профессор.

Избранная библиография 
Всего им опубликовано около 90 научных работ.
 Монография «Введение в теорию функционально-дифференциальных уравнений». М.: Наука, 1991 г.

Примечания

Литература 
 Николай Викторович Азбелев (К 75-летию со дня рождения) // Дифференциальные уравнения. Т. 33, № 4. С. 435—439.
 Н. В. Азбелев — глава школы по современной теории функционально-дифференциальных уравнений // Вестник ПГТУ. Функционально-дифференциальные уравнения (специальный выпуск), Пермь: 2002. С. 3-7.
 Памяти Николая Викторовича Азбелева // Вестник Пермского государственного университета. Математика, механика, информатика. Пермь, 2007. С. 219—220.
 Ижевский математический семинар. Воспоминания участников семинара // Вестник Пермского государственного университета. Математика, механика, информатика. Пермь, 2007. С. 198—218.
 Яковлев В. И. О развитии математического образования в Пермском крае // Живая математика. 2008, с. 10-12.

Ссылки 
 Профиль Н. В. Азбелева на MathNet.ru
 Николай Викторович Азбелев (к 90-летию со дня рождения). Статья в журнале «Университетские исследования» ПГУ.
 Биография Н. В. Азбелева на сайте ПГТУ.
 Журавлёв С. Имя в науке : Такие близкие звезды / ЗВЕЗДА-ONLINE. 22 августа 2003 года

Выпускники Московского авиационного института
Преподаватели Пермского политехнического университета
Соросовские профессора